Гатика (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 17 км². Население — 1570 человек (на 2010 год).

Население

Достопримечательности 
 Бутрон — замок в неоготическом стиле.

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи